Bernartice  est un toponyme qui peut désigner :

Bernartice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bernartice, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Bernartice, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Bernartice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Bernartice nad Odrou, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie